Weliczkow, bułg Величков – bułgarskie nazwisko
 Bojczo Weliczkow
 Konstantin Weliczkow
 Stefan Weliczkow